Дьєнн-Обіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 33 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 50 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 116,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дьєнн-Обіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дьєнн-Обіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр